Bergbaardvogel
 Blauwkapbaardvogel
 Blauwkeelbaardvogel
 Blauwoorbaardvogel
 Bonte baardvogel
 Bruinborstbaardvogel
 Bruine baardvogel
 Bruinkeelbaardvogel
 Bruinkopbaardvogel
 Carabayabaardvogel
 Ceylonese baardvogel
 Citroenkeelbaardvogel
 Chaplins baardvogel
 Chinese baardvogel
 D'Arnauds baardvogel
 Diadeembaardvogel
 Dubbeltandbaardvogel
 Gebandeerde baardvogel
 Geelborstbaardvogel
 Geelkapbaardvogel
 Geelkopbaardvogel
 Geeloorbaardvogel
 Geelparelbaardvogel
 Geelsnavelbaardvogel
 Geelvlekbaardvogel
 Geelwangbaardvogel
 Geschubde baardvogel
 Gestreepte baardvogel
 Gordelbaardvogel
 Gouden baardvogel
 Goudkeelbaardvogel
 Goudnekbaardvogel
 Grauwe baardvogel
 Groene baardvogel
 Groenkapbaardvogel
 Groenoorbaardvogel
 Grote baardvogel
 Halsbandbaardvogel
 Harlekijnbaardvogel
 Indochinese baardvogel
 Javaanse baardvogel
 Kaalkopbaardvogel
 Kaapse baardvogel
 Kaneelborstbaardvogel
 Karmijnkeelbaardvogel
 Khao-luangbaardvogel
 Kuifbaardvogel
 Lagrandiers baardvogel
 Miombabaardvogel
 Olijfkleurige baardvogel
 Regenboogbaardvogel
 Rood-gele baardvogel
 Rood-zwarte baardvogel
 Roodbandbaardvogel
 Roodbuikbaardvogel
 Roodflankbaardvogel
 Roodkeelbaardvogel
 Roodkopbaardvogel
 Roodkruinbaardvogel
 Roodwangbaardvogel
 Rouwbaardvogel
 Sirabaardvogel
 Taiwanbaardvogel
 Tandsnavelbaardvogel
 Toekanbaardvogel
 Usambirobaardvogel
 Vijfkleurenbaardvogel
 Vuurkopbaardvogel
 Vuurpluimbaardvogel
 Whyte-baardvogel
 Witkopbaardvogel
 Witoorbaardvogel
 Witrugbaardvogel
 Zwartbandbaardvogel
 Zwartborstbaardvogel
 Zwartbrauwbaardvogel
 Zwarte baardvogel
 Zwarthalsbaardvogel
 Zwartkeelbaardvogel
 Zwartkopbaardvogel